Ви́хри Гёртлера — это вторичное течение, которое возникает в пограничном слое вблизи вогнутой поверхности. Если толщина пограничного слоя много меньше радиуса кривизны поверхности, давление внутри пограничного слоя остается постоянным вдоль нормали к поверхности. С другой стороны, если толщина пограничного слоя сравнима по порядку величины с радиусом кривизны поверхности, то центробежная сила создаёт разность давлений в пограничном слое. Это приводит к центробежной неустойчивости (неустойчивости Гёртлера) пограничного слоя и к последующему формированию вихрей Гёртлера.

Число Гёртлера 
Появление вихрей Гёртлера можно предсказать, используя безразмерный параметр, называемый числом Гёртлера. Это отношение центробежных сил к вязким силам внутри пограничного слоя. Оно определяется как
 
где
  = внешняя скорость
  = толщина потери импульса
  = кинематическая вязкость
  = Радиус кривизны поверхности

Неустойчивость Гёртлера возникает когда G превышает 0,3

См. также 
 Течение Пуазейля
 Течение Куэтта
 Течение Куэтта — Тейлора
 Число Рейнольдса

Ссылки 
 Görtler, H., Dreidimensionales zur Stabilitätstheorie laminarer Grenzschichten, Z. Angew. Math. Mech., 35, pp. 362—363 (1955).
 Saric, W. S., Görtler vortices, Annu. Rev. Fluid Mech., 26, p. 379 (1994).
 Асимптотический анализ развития вихрей Гёртлера в пограничном слое жидкости около вогнутой поверхности / В. В. Боголепов, И. И. Липатов — М. : ЦАГИ, 1990. — 54 с. : ил.; 22 см. — (Препр. Центр. аэрогидродинам. ин-т им. Н. Е. Жуковского; N 8)

Течения